Ich und Ich steht für:

 Ich + Ich, deutsches Musikprojekt
 Ich + Ich (Album), Album von Ich + Ich
 IchundIch (auch Ich und Ich), Tragödie von Else Lasker-Schüler